Dirty Laundry steht für:
 Dirty Laundry (Lied), ein Lied von Don Henley (1982)
 Dirty Laundry (1987), US-amerikanischer Spielfilm von William Webb (1987)
 Dirty Laundry (1996), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Normand und Robert Sherwin (1996)
 Dirty Laundry (2006), US-amerikanischer Spielfilm von Maurice Jamal (2006)
 Dirty Laundry (2018), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Conor B. Lewis (2018)
 The Punisher: Dirty Laundry, US-amerikanischer Kurzfilm von Thomas Jane (2012)
 ein Pseudonym des niederländischen DJs Maurice Huismans (* 1973)

Siehe auch:
 Schmutzige Wäsche